«А у тебя есть солнце?» — советский кукольный мультипликационный фильм Свердловского телевидения, который создал в 1974 году режиссёр Анатолий Аляшев.

Сюжет 
Из яйца вылупляется цыплёнок. Обсохнув, он идёт гулять. Навстречу ему попадается будка со спящим в ней щенком. Щенок спрашивает у главного героя, что у него есть? Цыплёнок отвечает, что ничего нет, кроме яичной скорлупы. Щенок смеётся и говорит, что у него есть будка, а раз у цыплёнка ничего нет, то он никто. Цыплёнок обижается, но затем, подумав, отвечает, что у него есть солнышко, так как раньше оно было ничьё, а теперь он берёт его себе. Щенок начинает завидовать цыплёнку и предлагает ему половинку своей будки, лишь бы цыплёнок не брал себе солнце. Цыплёнок соглашается.
Щенок распиливает будку пополам и раздвигает, герои садятся в свои половинки. Тут начинается дождь и ветер, и они мёрзнут. Тогда цыплёнок предлагает соединить половинки будки вместе. Щенок соглашается. Теперь друзьям тепло, весело и удобно!

См. также 
 Мультфильмы Анатолия Аляшева «о дружбе»:
 «Легко ли быть храбрым» (1975)
 «Бурёнка из Маслёнкина» (1973)

Ссылки 
 
 О мультфильме на сайте телеканала «Карусель»
 О мультфильме на сайте bayun.ru

Кукольные мультфильмы СССР 1974 года
Мультфильмы 1974 года
Мультфильмы Свердловсктелефильм
Мультфильмы Анатолия Аляшева
Мультфильмы о говорящих животных